Na této stránce jsou čtyři seznamy států podle ratingu. První tři jsou od nejvýznamnějších ratingové agentury Standard & Poor's, Moody's a Fitch, které společně fungují jako oligopol (ovládají naprostou většinu trhu), čtvrtý je od čínské agentury Dagong.

Rating státu () je odhad těchto firem, zda státy dostojí v budoucnosti svým závazkům (budou splácet veřejný dluh). Hodnocení má různé stupně, vyšším z nich se říká investiční, u těch se odhaduje, že stát své závazky splatí včas a v pořádku. U těch s nižším hodnocením, na jednom ze spekulativních stupňů, už je velké riziko, že se tak nestane – slangově jsou prašivé (). Nejnižším z nich je selektivní selhání (, SD); takto hodnocený stát už je v platební neschopnosti. Výhled (pozitivní, neutrální nebo negativní) naznačuje budoucí hodnocení. Na ratingu států se zakládá hodnocení dalších emitentů v rámci tohoto státu, jejich hodnocení je obvykle nižší.

Ratingová hodnocení

Standard & Poor's 

V pojetí S&P jsou investiční stupně BBB- a výše, spekulativní stupně BB+ a níže.

Fitch 

V pojetí agentury Fitch jsou investiční stupně BBB- a výše, spekulativní stupně BB+ a níže.

Moody's 

V pojetí Moody's jsou investiční stupně Baa3 a výše, spekulativní stupně Ba1 a níže.

Dagong 

Dagong je čínská ratingová agentura.

Bez ratingu 
Následujícím členským zemím OSN neuděluje rating ani jedna z agentur.

Reference 
Informace jsou kompletně převzaty z (a reference jsou citovány podle) seznamu List of countries by credit rating na anglické Wikipedii.

Externí odkazy 
 9 Countries in Euro Zone Downgraded by S&P

Ekonomické ukazatele